Isserlis ist ein Familienname:

 Julius Isserlis (1888–1968), russischer Komponist und Pianist
 Steven Isserlis (* 1958), britischer Cellist